Gear har flere betydninger:
 Gear – hovedbetydning på dansk – mekanisk udvekslingsenhed.
 Gearkasse – i en bil eller maskine der kan skifte mellem flere gearinger, kaldes gearkassen ofte blot et gear.
 Planetgear – Tandhjulsudveksling anvendt ved høje momenter eller begrænset plads.
 Tandhjul – den oprindelige betydning af det engelske ord.
 Gear bruges nu ofte om udstyr, især i motorcykelsprog samt radio-, tv- og sceneopbygning. Tidligere anvendtes udtrykket grej.
 Gear er et slangudtryk for marijuana.
 Geographic and Energy Aware Routing (GEAR) – en protokol for netværk af trådløse sensorer.